Аквариум може да се отнася за:
 Аквариум, съд за отглеждане на риби
 Аквариум (група), руска рок група
 Филми
 Аквариум (филм, 1895)
 Аквариум (филм, 2009)